Chimaera kan syfta på:

 Chimaera (djur) – ett släkte av broskfiskar
 Chimaera – latinskt namn på ett fruktat, trehövdat monster i den grekiska mytologin, se Chimaira

Se även
 Chimera – flera